Желдаки (, ) или Полки солдат — военнослужащие по найму, солдаты, набиравшиеся при царе Алексее Михайловиче в особые полки (с 1653 года) из беспоместных дворян и детей боярских, не состоявших на службе, a также из «стрельцовых племянников, зятьев, приемышей, половинщиков и всяких захребетников, a также дворников, которые не крепостные холопи и не пашенные крестьяне».

История 
... в 1653 году поскакали по городам посланцы государевы; приедет в город, собирает дворян и детей боярских на съезжий двор, говорит им государево милостивое слово и их тем обнадеживает, чтоб дети их, братья и племянники, которые не в службе и поместьями не наделены, писались в солдатский строй, будет им непременно государское жалованье и милость, велит государь их написать по московскому и по жилецкому списку, будет им и корм, и денег дадут на платье; а если в солдатский строй писаться не станут, то вперед им служилыми людьми не называться и в государевой службе отнюдь не бывать, а быть в землепашцах.
Эти наёмники (солдаты или желдаки), получали жалованье на корм: сержант — 9 денег на день, каптенармус и подпрапорщик — 8 денег в день, капитан — 7 рублей на месяц, поручик — 5 рублей на месяц.

Затем выдавались полтина подъемных денег, «да за шубу по полтине». Жены и матери желдаков получали, кроме того, безденежно из казны соль.

Каждый полк солдат назывался по имени своего начальника, например полк Агея Шепелева.

См. также 
 Полки нового строя
 Солдатский полк

Примечания

Литература 
 Приказные дела Московского архива Министерства иностранных дел, за 1660 год;
 
 С. М. Соловьёв, Глава I, Том XIII, История России с древнейших времён.
 

Армия Русского государства